Monte Gordo - freguesia do concelho de Vila Real de Santo António, em Portugal.
 Monte Gordo, uma montanha vulcânica na Ilha do Corvo (Açores)
 Camaçari#Distritos - distrito do município de Camaçari, no Brasil.
 Monte Gordo (São Nicolau) - o ponto mais elevado da ilha de São Nicolau, em Cabo Verde.

Desambiguação